Onions ist der Name von:

Charles Talbut Onions (1873–1965), englischer Lexikograph und Anglist
Oliver Onions (Schriftsteller) (1873–1961), britischer Schriftsteller
Oliver Onions, Künstlername von Guido & Maurizio De Angelis